Президентские выборы в Эквадоре проходили с 10 по 13 января 1892 года. В результате победу одержал Луис Кордеро Креспо, получивший 58 % голосов.

Предвыборная обстановка 
Выборы были назначены президентом Антонио Флоресом Хихоном для избрания его преемника в соответствии с Конституцией 1884 года. Кандидатами на этих выборах были Луис Кордеро Креспо от правящей Прогрессивной партии и Камило Понсе Ортис от консерваторов.

Результаты 
Луис Кордеро Креспо одержал победу с 36 557 голосами, Камило Понсе Ортис получил 26 321 голос.

Луис Кордеро Креспо вступил в должность конституционного президента республики 1 июля 1882 года.

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
1892 год в Эквадоре